Песковский сельсовет:
 
 Белоруссия:
 Песковский сельсовет — сельсовет в Берёзовском районе Брестской области;
 Песковский сельсовет — упразднённый сельсовет в Лидском районе Гродненской области;
 Песковский сельсовет — сельсовет в Мостовском районе Гродненской области.

 Украина:
Песковский сельский совет ()

Волынская область 
 Песковский сельский совет — Гороховский район.

Донецкая область 
 Песковский сельский совет — Ясиноватский район.

Житомирская область 
 Песковский сельский совет — Житомирский район.

Киевская область 
 Песковский сельский совет — Иванковский район.

Луганская область 
 Песковский сельский совет — Новопсковский район.

Львовская область 
 Песковский сельский совет — Пустомытовский район.

Николаевская область 
 Песковский сельский совет — Баштанский район.

Полтавская область 
 Песковский сельский совет — Козельщинский район.
 Песковский сельский совет — Лохвицкий район.

Ровненская область 
 Песковский сельский совет — Костопольский район.

Сумская область 
 Песковский сельский совет — Бурынский район.

Харьковская область 
 Песковский сельский совет — Двуречанский район.

Черниговская область 
 Песковский сельский совет — Бахмачский район.
 Песковский сельский совет — Бобровицкий район.
 Песковский сельский совет — Черниговский район.